Allyn, családnév
 Allyn, keresztnév
 Allyn, ausztrál folyó
 Allyn, település az USA Washington államában
 Allyn-hegység, hegység Ausztrália Új-Dél-Wales tartományában
 Allyn-hegy, az Allyn-hegység része